

Варалі — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Варалі — річка в Удмуртії, ліва притока Колтимака